C10H18 – formula molecolare del bornano
C10H18 – formula molecolare della decalina

Formule molecolari